Romanowo Górne – nazwa niestandaryzowana, część wsi Romanowo w woj. dolnośląskim w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Romanowo Górne – wieś w woj. wielkopolskim w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Romanowo Górne – dawna gromada